Merycopotamus — вымерший род млекопитающих из стволовой группы надсемейства Hippopotamoidea отряда китопарнокопытных. Известны в среднем — позднем миоцене, ископаемые остатки найдены на территории Азии и Африки: в Пакистане, Таиланде, Тунисе. Последний известный вид рода, M. dissimilus, был также последним представителем Hippopotamoidea, не относящимся к бегемотовым (Hippopotamidae). Merycopotamus состоял в тесном родстве с родом Libycosaurus, который известен исключительно с территории Африки. Некоторые африканские окаменелости, первоначально помещенные в род Merycopotamus, теперь относят к Libycosaurus.

Филогения 
Традиционно Merycopotamus рассматривался как представитель подсемейства Bothriodontinae из вымершего семейства антракотериевых (Anthracotheriidae). Современные исследования показали, что как подсемейство, так и семейство, являются парафилетическими, поскольку из них искусственно было исключено семейство бегемотовых.

Кладограмма согласно филогенетическому анализу Orliac et al., 2010:

Как показал анализ, Merycopotamus и Libycosaurus входят в кладу, являющуюся сестринской по отношению к бегемотовым.

Классификация 
 † Merycopotamus dissimilis
 † Merycopotamus medioximus
 † Merycopotamus nanus
 † Merycopotamus thachangensis

Примечания 
Комментарии

Источники

Вымершие Whippomorpha
Млекопитающие миоцена
†